M Countdown () — южнокорейская музыкальная телевизионная программа, идущая на телеканале M.net. Программу показывают каждый четверг в 18:00. На шоу выступают артисты, которые продвигают свои песни из недавно вышедшего альбома.
Победу на M! Countdown рассчитывают путём объединения онлайн, офлайн-продаж (50 %), онлайн-голосования на M! Countdown (30 %), профессионального мнения судей (10 %) и голосования через смс (10 %).

Список  ведущих 
 TVXQ: U-Know Yunho, Micky Yoochun
 Super Junior: Итык, Ынхёк, Шиндон, Канин
 SS501: Kim Hyun Joong, Heo Young Saeng, Kim Kyu Jong, Park Jung Min, Kim Hyung Jun
 Shin Dong Yeop, Kim Ah Joong
 Shin So Yool
 Alex, Chae Yeon
 Kim Je Dong, Han Ji Min
 2AM: Jo Kwon, Jinwoon
 2PM: Nichkhun, Junho, Wooyoung, Chansung
 CNBLUE: Min Hyuk, Jung Shin
 Sistar : Bo Ra
 MBLAQ: G.O, Mir, Seung Ho, Lee Joon и Thunder
 F.T. Island: Lee Hong Ki
 Girls' Generation: Sooyoung
 A Pink: Yoon Bo Mi
 Miss A: Suzy
 4minute: Gayoon и Hyuna
 BEAST: Gi Kwang, Doo Joon и Yo seob
 SHINee: Onew, Minho
 Secret: Hyosung, Zinger, Jieun, Sunhwa
 Shinhwa : Lee Min Woo, Jun Jin
 ZE:A : HyungShik и KwangHee
 Tony Ahn
 After School: Nana, Lizzy

2004 

Июль
07.29 – BoA1я победа – "My Name"1я победа [950 баллов]

Август
08.05 – TVXQ1я победа – "The Way U Are"1я победа
08.12 – TVXQ2я победа – "The Way U Are"2я победа
08.19 – TVXQ3я победа – "The Way U Are"3я победа
08.26 – Se7en1я победа – 열정 ("Passion")1я победа

Сентябрь
09.02 – Se7en2я победа – 열정 ("Passion")2я победа
09.09 – Se7en3я победа – 열정 ("Passion")3я победа
09.16 – Lee Seung-Chul1я победа – 긴 하루 ("Long Day")1я победа
09.23 – Lee Seung-Chul2я победа – 긴 하루 ("Long Day")2я победа [909 баллов]
09.30 – Shinhwa1я победа – "Brand New"1я победа [924 баллов]

Октябрь
10.07 – Shinhwa2я победа – "Brand New"2я победа [964 баллов]
10.14 – Shinhwa3я победа – "Brand New"3я победа [971 баллов]
10.21 – Не было шоу
10.28 – Lee Soo Young1я победа – 휠릴리 ("Hwilili")1я победа

Ноябрь
11.04 – Rain1я победа – "It's Raining"1я победа
11.11 – Rain2я победа – "It's Raining"2я победа
11.18 – Не было шоу
11.25 – TVXQ4я победа – 믿어요 ("Believe")1я победа

Декабрь
12.02 – TVXQ5я победа – 믿어요 ("Believe")2я победа
12.09 – TVXQ6я победа – 믿어요 ("Believe")3я победа
12.16 – Wheesung1я победа – 불치병 ("Incurable")1я победа
12.23 – Wheesung2я победа – 불치병 ("Incurable")2я победа
12.30 – Не было шоу

2005 

Январь
01.06 – M.C. the MAX1я победа – 행복하지 말아요 ("Don't Say You're Happy")1я победа
01.27 – g.o.d.1я победа – 보통날 ("An Ordinary Day")1я победа

Февраль
02.03 – M.C. the MAX2я победа – 행복하지 말아요 ("Don't Say You're Happy")2я победа
02.17 – Chae Yeon1я победа – 둘이서 ("Two of Us")1я победа
02.23 – Chae Yeon2я победа – 둘이서 ("Two of Us")2я победа

Март
03.03 – Tei1я победа – 사랑은...하나다 ("Love Is... Only One")1я победа
03.17 – Jo Sungmo1я победа – "Mr. Flower"1я победа
03.31 – Buzz1я победа – 겁쟁이 ("Coward")1я победа

Апрель
04.07 – Buzz2я победа – 겁쟁이 ("Coward")2я победа
04.21 – Buzz3я победа – 겁쟁이 ("Coward")3я победа
04.28 – Jewelry1я победа – "Super Star"1я победа

Май
05.26 – Shin Hye Sung1я победа – 같은 생각 ("Same Idea")1я победа

Июнь
06.23 – Yoon Do Hyun1я победа – 사랑했나봐 ("I Think I Loved You")1я победа
06.30 – MC Mong1я победа – 천하무적 ("Invincible")1я победа

Июль
07.07 – Buzz4я победа –나에게로 떠나는 여행 ("Leaving on a Journey to Me")1я победа
07.28 – BoA2я победа – "Girls on Top"1я победа

Сентябрь
09.15 – SS5011я победа – "Never Again"1я победа [900 баллов]

Октябрь
10.13 – TVXQ7я победа – "Rising Sun"1я победа [942 баллов]
10.27 – M (Lee Min Woo)1я победа – "Bump"1я победа

2006 

Январь
01.05 – SS5012я победа – "Snow Prince"1я победа [925 баллов]
01.19 – SS5013я победа – "Snow Prince"2я победа [945 баллов]

Февраль
02.02 – M.C. the MAX3я победа – 사랑은 아프려고 하는 거죠 ("We Love To Be Hurt")1я победа [917 баллов]
02.16 – Fly to the Sky1я победа – 남자답게 ("Like a Man")1я победа [898 баллов]

Март
03.02 – Lee Seung Gi1я победа – 하기 힘든 말 ("Words That Are Hard To Say") 1я победа [943 баллов]
03.16 – Lee Hyori1я победа – "Get Ya!"1я победа [943 баллов]
03.30 – Lee Seung Gi2я победа  –  하기 힘든 말 ("Words That Are Hard To Say") 2я победа [915 баллов]

Апрель
04.27 – Se7en4я победа – 난 알아요 ("I Know")1я победа [936 баллов]

Май
05.11 – SG Wannabe1я победа – 내 사람 ("Partner For Life")1я победа [911 баллов]
05.18 – SG Wannabe2я победа – 내 사람 ("Partner For Life")2я победа [905 баллов]

Июнь
06.01 – Buzz5я победа – 남자를 몰라 ("Don't Know Men")1я победа [902 баллов]
06.22 – Shinhwa4я победа – "Once In A Lifetime"1я победа [909 баллов]

Июль
07.06 – Super Junior1я победа – "U"1я победа [914 баллов]
07.20 – Super Junior2я победа – "U"2я победа [931 баллов]

Август
08.03 – SG Wannabe3я победа – 사랑했어요 ("I Loved You")1я победа [912 баллов]
08.17 – SG Wannabe4я победа – 사랑했어요 ("I Loved You")2я победа [890 баллов]
08.31 – Super Junior3я победа – "Dancing Out"1я победа [910 баллов]

Сентябрь
09.14 – PSY1я победа – 연예인 ("Entertainer")1я победа [922 баллов]
09.28 – Lee Seung Gi3я победа  – 제발 ("Please")1я победа [904 баллов]

Октябрь
10.12 – Lee Seung Gi4я победа  – 제발 ("Please")2я победа [914 баллов]
10.26 – TVXQ8я победа – "O"-正.反.合. (""O"-Jung.Ban.Hap.")1я победа [943 баллов]

Ноябрь
11.09 – TVXQ9я победа – "O"-正.反.合. (""O"-Jung.Ban.Hap.")2я победа [941 баллов]

Декабрь
12.07 – TVXQ10я победа – 풍선 ("Balloons")1я победа [902 баллов]
12.21 – SG Wannabe5я победа – 사랑가 ("Song of Love")1я победа [885 баллов]

2007 

Январь
01.04 – Son Hoyoung1я победа – 사랑은 이별을 데리고 오다 ("Love Brings Separation")1я победа [868 баллов]
01.18 – SS5014я победа – "4 Chance"1я победа [879 баллов]

Февраль
02.01 – SS5015я победа – "4 Chance"2я победа [883 баллов]
02.15 – Epik High1я победа – "Fan"1я победа [951 баллов]

Март
03.01 – Epik High2я победа – "Fan"2я победа [936 баллов]
03.15 – Epik High3я победа – "Fan"3я победа [931 баллов]
03.29 – IVY1я победа – 유혹의 소나타 ("Sonata of Temptation")1я победа [919 баллов]

Апрель
04.26 – SG Wannabe6я победа – 아리랑 ("Arirang")1я победа [933 баллов]

Май
05.10 – IVY2я победа – 이럴거면 ("If You're Gonna Be Like This")1я победа [930 баллов]
05.24 – SG Wannabe7я победа – 한여름 날의 꿈 ("One Summer's Day Dream")1я победа [919 баллов]

Июнь
06.07 – The Grace1я победа – 한번 더, OK? ("One More Time, OK?")1я победа [903 баллов]
06.21 – Yangpa1я победа – 사랑.. 그게 뭔데 ("Love.. What is it?")1я победа [897 баллов]

Июль
07.05 – SeeYa1я победа – 사랑의 인사 ("Love's Greeting")1я победа [942 баллов]
07.19 – FTISLAND1я победа – 사랑앓이 ("Love Sick")1я победа  [897 баллов]
07.26 – FTISLAND2я победа – 사랑앓이 ("Love Sick")2я победа  [876 баллов]

Август
08.16 – Fly to the Sky2я победа – "My Angel"1я победа [896 баллов]
08.30 – SeeYa2я победа – 결혼할까요 ("Shall We Marry")1я победа [887 баллов]

Сентябрь
09.13 – Lee Seung Gi5я победа – 착한 거짓말 ("White Lie")1я победа [940 баллов]
09.27 – BIGBANG1я победа – 거짓말 ("Lies")1я победа [929 баллов]

Октябрь
10.11 – Girls' Generation1я победа – 다시 만난 세계 ("Into the New World")1я победа [889 баллов]
10.25 – BIGBANG2я победа – 거짓말 ("Lies")2я победа [898 баллов]

Ноябрь
11.01 – Super Junior4я победа – 돈 돈! ("Don't Don")1я победа, V.O.S1я победа – 매일매일 ("Everyday Everyday")1я победа [851 баллов]
11.08 – Wonder Girls1я победа – "Tell Me"1я победа [900 баллов]

Декабрь
12.06 – Girls' Generation2я победа – 소녀시대 ("Girls' Generation")1я победа [932 баллов]
12.20 – Girls' Generation3я победа – 소녀시대 ("Girls' Generation")2я победа [885 баллов]

2008 

Январь
01.17 – BIGBANG3я победа – 마지막 인사 ("Last Farewell")1я победа [939 баллов]
01.31 – SeeYa3я победа – 슬픈 발걸음 ("Sad Footsteps")1я победа [914 баллов]

Февраль
02.14 – Girls' Generation4я победа – "Kissing You"1я победа [927 баллов]
02.28 – Girls' Generation5я победа – "Kissing You"2я победа [965 баллов]

Март
03.13 – Jewelry2я победа – "One More Time"1я победа [924 баллов]
03.27 – Gummy1я победа – 미안해요 ("I'm Sorry")1я победа [916 баллов]

Апрель
04.10 – Girls' Generation6я победа – "Baby Baby"1я победа [919 баллов]
04.24 – Lee Seung Gi6я победа – 다 줄거야 ("I'll Give You My Everything")1я победа [949 баллов]

Май
05.08 – MC Mong2я победа – 서커스 ("Circus")1я победа [912 баллов]
05.22 – MC Mong3я победа – 서커스 ("Circus")2я победа [943 баллов]

Июнь
06.12 – MC Mong4я победа – 서커스 ("Circus")3я победа [923 баллов]
06.19 – Taeyang1я победа – 나만 바라봐 ("Look Only At Me")1я победа [936 баллов]
06.26 – Taeyang2я победа – 나만 바라봐 ("Look Only At Me")2я победа [951 баллов]

Июль
07.03 – Taeyang3я победа – 나만 바라봐 ("Look Only At Me")3я победа [942 баллов]
07.10 – Wonder Girls2я победа – "So Hot"1я победа [939 баллов]
07.17 – Wonder Girls3я победа – "So Hot"2я победа [945 баллов]
07.24 – Wonder Girls4я победа – "So Hot"3я победа [944 баллов]
07.31 – Lee Hyori2я победа – "U-Go-Girl"1я победа [944 баллов] [Best Of Июль]

Август
08.14 – Lee Hyori3я победа – "U-Go-Girl" 2я победа [939 баллов]
08.21 – Lee Hyori4я победа – "U-Go-Girl" 3я победа [936 баллов]
08.28 – BIGBANG 4я победа – 하루하루 ("Day By Day")1я победа [950 баллов] [Best Of Август]

Сентябрь
09.04 – BIGBANG5я победа – 하루하루 ("Day By Day")2я победа [955 баллов]
09.11 – BIGBANG6я победа – 하루하루 ("Day By Day")3я победа [946 баллов]
09.18 – SHINee1я победа – 산소같은 너 ("Love Like Oxygen")1я победа [921 баллов]
09.25 – BIGBANG7я победа – 하루하루 ("Day By Day")4я победа [960 баллов] [Сентябрь  только одна песня]

Октябрь
10.02 – FTISLAND3я победа – 사랑후애 ("After Love")1я победа [939 баллов]
10.09 – TVXQ11я победа – 주문-MIROTIC ("Mirotic")1я победа [950 баллов]
10.23 – TVXQ12th – 주문-MIROTIC ("Mirotic")2я победа [952 баллов]
10.30 – TVXQ13th – 주문-MIROTIC ("Mirotic")3я победа [963 баллов] [Октябрь  только одна песня]

Ноябрь
11.06 – Rain3я победа – "Rainism"1я победа [933 баллов]
11.27 – Rain4я победа – "Rainism"2я победа [939 баллов] [Ноябрь  только одна песня]

Декабрь
12.04 – BIGBANG8я победа - 붉은 노을 ("Sunset Glow") 1я победа [949 баллов]

2009 

Январь
01.08 – SS5016я победа – "U R Man"1я победа [938 баллов]
01.15 – SS5017я победа – "U R Man"2я победа [928 баллов]
01.22 – Seungri1я победа – "Strong Baby"1я победа [953 баллов]

Февраль
02.05 – Seungri2я победа – "Strong Baby"2я победа [946 баллов]
02.19 – Seungri3я победа – "Strong Baby"3я победа [951 баллов]
02.26 – Seungri4я победа – "Strong Baby"4я победа [942 баллов] [Февраль  только одна песня]

Март
03.05 – KARA1я победа – "Honey"1я победа [933 баллов]
03.12 – KARA2я победа – "Honey"2я победа [960 баллов]
03.26 – KARA3я победа – "Honey"3я победа [953.0 баллов] [Март  только одна песня]

Апрель
04.02 – Davichi1я победа – "82821я победа [961.4 баллов]
04.09 – Super Junior5я победа – "Sorry, Sorry"1я победа [968.0 баллов]
04.16 – Son Dambi1я победа – 토요일 밤에 ("Saturday Night")1я победа [948.1 баллов]
04.23 – Super Junior6я победа – "Sorry, Sorry"2я победа [958.0 баллов]
04.30 – Davichi2я победа – "8282"2я победа [956.2 баллов] [Апрель  только одна песня]

Май
05.07 – 2PM1я победа – "Again & Again"1я победа [970.2 баллов]
05.14 – 2PM2я победа – "Again & Again"2я победа [973.4 баллов]
05.21 – 2PM3я победа – "Again & Again"3я победа [975.0 баллов]
05.28 – 2PM4я победа – "Again & Again"4я победа [946.5 баллов] [Май  только одна песня]

Июнь
06.04 – SG Wannabe8я победа – 사랑해 ("I Love You")1я победа [945.1 баллов]
06.12 – SG Wannabe9я победа – 사랑해 ("I Love You")2я победа [938.1 баллов]
06.18 – V.O.S1я победа – 큰일이다 ("Trouble")1я победа [941.9 баллов]
06.25 – V.O.S2я победа – 큰일이다 ("Trouble")2я победа [946.0 баллов] [Июнь  только одна песня]

Июль
07.02 – 2PM5я победа – 니가 밉다 ("I Hate You")1я победа [941.3 баллов]
07.09 – 2PM6я победа – 니가 밉다 ("I Hate You")2я победа [968.0 баллов]
07.16 – 2PM7я победа – 니가 밉다 ("I Hate You")3я победа [969.8 баллов]
07.23 – 2NE11я победа – "I Don't Care"1я победа [977.9 баллов]
07.30 – 2PM8я победа – 니가 밉다 ("I Hate You")4я победа [962.6 баллов] [Июль  только одна песня]

Август
08.06 – 2NE12я победа – "I Don't Care"2я победа [979.8 баллов]
08.13 – 2NE13я победа – "I Don't Care"3я победа [981.3 баллов]
08.20 – Brown Eyed Girls1я победа – "Abracadabra"1я победа [944.5 баллов]
08.27 – 2NE14я победа – "I Don't Care" 4я победа [978.2 баллов] [Август  только одна песня]

Сентябрь
09.03 – Brown Eyed Girls2я победа – "Abracadabra"2я победа [970.9 баллов]
09.10 – G-Dragon1я победа – "Heartbreaker"1я победа [973.2 баллов]
09.17 – G-Dragon2я победа – "Heartbreaker"2я победа [974.5 баллов]
09.24 – G-Dragon3я победа – "Heartbreaker"3я победа [975.7 баллов] [Сентябрь  только одна песня]

Октябрь
10.01 – 4Minute1я победа – "Muzik"1я победа [959.7 баллов]
10.08 – Park Hyo Shin1я победа – 사랑한 후에 ("After Love")1я победа [959.0 баллов]
10.15 – Kim Tae-woo1я победа – 사랑비 ("Love Rain")1я победа [952.9 баллов]
10.22 – Kim Tae-woo2я победа – 사랑비 ("Love Rain")2я победа
10.29 – Park Hyo Shin2я победа – 사랑한 후에 ("After Love")2я победа [958.0 баллов] [Октябрь  только одна песня]

Ноябрь
11.05 – SHINee2я победа – "Ring Ding Dong"1я победа [972.6 баллов]

2010 

Февраль
02.25 – 2AM1я победа – 죽어도 못 보내 ("Can't Let You Go Even If I Die")1я победа [976 баллов]

Март
03.04 – KARA4я победа – 루팡 ("Lupin")1я победа [938 баллов]
03.11 – KARA5я победа – 루팡 ("Lupin")2я победа [931 баллов]
03.18 – T-ARA1я победа – 너 때문에 미쳐 ("I Go Crazy Because Of You")1я победа [938 баллов]
03.25 – BEAST1я победа – "Shock"1я победа [918 баллов]

Апрель
04.01 – 2AM2я победа – 잘못했어 ("I Did Wrong")1я победа [938 баллов]
04.08 – Rain5я победа – 널 붙잡을 노래 ("Love Song")1я победа [926 баллов]
04.15 – Rain6я победа – 널 붙잡을 노래 ("Love Song")2я победа [959 баллов]
04.22 – Lee Hyori5я победа – "Chitty Chitty Bang Bang"1я победа [942 баллов]
04.29 – 2PM9я победа – "Without U"1я победа [943 баллов]

Май
05.06 – 2PM10я победа – "Without U"2я победа [930 баллов]
05.13 – 2PM11я победа – "Without U"3я победа [931 баллов]
05.20 – Seo In-guk1я победа – 사랑해 U ("Love U")1я победа [939 баллов]
05.27 – Wonder Girls5я победа – "2 Different Tears"1я победа [927 баллов]

Июнь
06.03 – MBLAQ1я победа – "Y"1я победа [930 баллов]
06.10 – CNBLUE1я победа – "Love"1я победа [868 баллов] 
06.17 – 4Minute2я победа – "HuH"1я победа [859 баллов]
06.24 – Seo In Young1я победа – 사랑이라 쓰고 아픔이라 부른다 ("Goodbye Romance")1я победа [907 баллов]

Июль
07.01 – CNBLUE2я победа – "Love"2я победа [922 баллов]
07.08 – Taeyang4я победа – "I Need a Girl"1я победа [964 баллов]
07.15 – Taeyang5я победа – "I Need a Girl"2я победа [939 баллов]
07.22 – miss A1я победа – "Bad Girl Good Girl"1я победа [940 баллов]
07.29 – Se7en5я победа – "Better Together"1я победа [940 баллов]

Август
08.05 – Se7en6я победа – "Better Together"2я победа [920 баллов]
08.12 – G.NA1я победа – 꺼져줄게 잘 살아 ("I'll Back Off So You Can Live Better")1я победа [905 баллов]
08.19 – DJ DOC1я победа – 나 이런 사람이야 ("I'm This Person")1я победа [912 баллов]
08.26 – Не было шоу (Jo Sungmo2я победа – 바람필래 ("I Wanna Cheat"))1я победа

Сентябрь
09.02 – Taeyang6я победа – "I'll Be There"1я победа [914 баллов]
09.09 – FTISLAND4я победа – 사랑 사랑 사랑 ("Love Love Love")1я победа [935 баллов]
09.16 – 2NE15я победа – 박수쳐 ("Clap Your Hands")1я победа [930 баллов]
09.23 – Не было шоу (2NE16я победа – "Can't Nobody")1я победа
09.30 – 2NE17я победа – "Can't Nobody"2я победа [927 баллов]

Октябрь
10.07 – 2NE18я победа – "Can't Nobody"3я победа [887 баллов]
10.14 – BEAST2я победа – 숨 ("Breath")1я победа [924 баллов]
10.21 – miss A2я победа – "Breathe"1я победа [892 баллов]
10.28 – 2PM12th – "I'll Be Back"1я победа [951 баллов]

Ноябрь
11.04 – 2PM13th – "I'll Be Back"2я победа [946 баллов]
11.11 – PSY2я победа – "Right Now"1я победа [907 баллов]

Декабрь
12.09 – T-ARA2я победа – 왜 이러니 ("Why Are You Being Like This")1я победа [920 баллов]
12.16 – T-ARA3я победа – "Yayaya"1я победа [907 баллов]
12.23 – IU1я победа – 좋은 날 ("Good Day")1я победа [901 баллов]
12.30 – G-Dragon & T.O.P1я победа – "Oh Yeah"1я победа [943 баллов]

2011 

Январь 
01.06 – G-Dragon & T.O.P2я победа – "High High"1я победа  [951 баллов]
01.13 – SECRET1я победа – "Shy Boy"1я победа  [847 баллов]
01.20 – TVXQ14я победа – 왜 ("Keep Your Head Down")1я победа [954 баллов]
01.27 – Seungri5я победа - "V.V.I.P"1я победа [963 баллов]

Февраль
02.03 – Не было шоу (Seungri6я победа – 어쩌라고 ("What Can I Do"))1я победа
02.10 – Seungri7я победа – "어쩌라고 ("What Can I Do")"2я победа [943 баллов]
02.17 – G.NA2я победа – "Black & White"1я победа [941 баллов]
02.24 – G.NA3я победа – "Black & White"2я победа [907 баллов]

Март
03.03 – BIGBANG9я победа – "Tonight"1я победа [952 баллов]
03.10 – BIGBANG10я победа – "Tonight"2я победа [9,090 баллов]
03.17 – BIGBANG11я победа – "Tonight"3я победа [9,171 баллов]
03.24 – Wheesung3я победа – 가슴 시린 이야기 ("Heart Aching Story")1я победа [8,999 баллов]
03.31 – CNBLUE3я победа – 직감 ("Intuition")1я победа [9,255 баллов]

Апрель
04.07 – CNBLUE4я победа – 직감 ("Intuition")2я победа [9,654 баллов]
04.14 – CNBLUE5я победа – 직감 ("Intuition")3я победа [8,901 баллов]
04.21 – 4Minute3я победа – 거울아 거울아 ("Mirror Mirror")1я победа [9,117 баллов]
04.28 – BIGBANG12th – "Love Song"1я победа [8,901 баллов]

Май
05.05 – f(x)1я победа – 피노키오 ("Danger")1я победа [8,845 баллов]
05.12 – f(x)2я победа – 피노키오 ("Danger")2я победа [8,675 баллов]
05.19 – f(x)3я победа – 피노키오 ("Danger")3я победа [8,301 баллов]
05.26 – BEAST3я победа – "Fiction"1я победа [9,136 баллов]

Июнь
06.02 – BEAST4я победа – "Fiction"2я победа [9,253 баллов]
06.09 – BEAST5я победа – "Fiction"3я победа [9,191 баллов]
06.16 – Kim Hyun Joong1я победа – "Break Down"1я победа [8,078 баллов]
06.23 – Kim Hyun Joong2я победа – "Break Down"2я победа [8,561 баллов]
06.30 – f(x)4я победа – "Hot Summer"1я победа [8,919 баллов]

Июль
07.07 – Не было шоу (2PM14я победа – "Hands Up")1я победа
07.14 – T-ARA4я победа – "Roly-Poly"1я победа [9,130 баллов]
07.21 – T-ARA5я победа – "Roly-Poly"2я победа [8,864 баллов]
07.28 – miss A3я победа – "Good-bye Baby"1я победа [8,616 баллов]

Август
08.04 – 2NE19я победа – "Ugly"1я победа [8,946 баллов]
08.11 – Super Junior7я победа – "Mr. Simple"1я победа [9,036 баллов]
08.18 – Super Junior8я победа – "Mr. Simple"2я победа [9,155 баллов]
08.25 – Super Junior9я победа – "Mr. Simple"3я победа [8,540 баллов]

Сентябрь
09.01 – INFINITE1я победа – 내꺼하자 ("Be Mine")1я победа [8,775 баллов]
09.08 – INFINITE2я победа – 내꺼하자 ("Be Mine")2я победа [8,241 баллов]
09.15 – KARA6я победа – "Step"1я победа [9,016 баллов]
09.22 – KARA7я победа – "Step"2я победа [9,314 баллов]
09.29 – Huh Gak1я победа – "Hello"1я победа [8,746 баллов]

Октябрь
10.06 – Не было шоу (Brown Eyed Girls3я победа – "Sixth Sense")1я победа
10.13 – INFINITE3я победа – 파라다이스 (Paradise)1я победа [9,072 баллов]
10.20 – Brown Eyed Girls4я победа – "Sixth Sense"2я победа [7,674 баллов]
10.27 – Girls' Generation7я победа – "The Boys"1я победа [9,180 баллов]

Ноябрь
11.03 – Не было шоу (Girls' Generation8я победа – "The Boys")2я победа
11.10 – Girls' Generation9я победа – "The Boys"3я победа [8,805 баллов]
11.17 – Wonder Girls6я победа – "Be My Baby"1я победа [9,290 баллов]
11.24 – Не было шоу (Wonder Girls7я победа – "Be My Baby")2я победа

Декабрь
12.01 – Не было шоу (T-ARA6я победа – "Cry Cry")1я победа
12.08 – T-ARA7я победа – "Cry Cry"2я победа [8,757 баллов]
12.15 – Trouble Maker (HyunA1я победа & HyunSeung1я победа) – "Trouble Maker"1я победа [9,167 баллов]
12.22 – Trouble Maker (HyunA2я победа & HyunSeung2я победа) – "Trouble Maker"2я победа [9,043 баллов]
12.29 – Trouble Maker (HyunA3я победа & HyunSeung3я победа) – "Trouble Maker"3я победа [8,972 баллов]

2012 

Январь 
01.05 – A Pink1я победа – "My My"1я победа [8,224 баллов]
01.12 – T-ARA8я победа – "Lovey-Dovey"1я победа [8,097 баллов]
01.19 – T-ARA9я победа – "Lovey-Dovey"2я победа [8,588 баллов]
01.26 – MBLAQ2я победа – 전쟁이야 ("This Is War")1я победа [8,865 баллов]

Февраль
02.02 – MBLAQ3я победа – 전쟁이야 ("This Is War")2я победа [8,869 баллов]
02.09 – FTISLAND5я победа – 지독하게 ("Severely")1я победа [8,637 баллов]
02.16 – Se7en7я победа – 내가 노래를 못해도 ("When I Can't Sing")1я победа [8,876 баллов]
02.23 – FTISLAND6я победа – 지독하게 ("Severely")2я победа [8,689 баллов]

Март
03.01 – miss A4я победа – "Touch"1я победа [8,734 баллов]
03.08 – BIGBANG13th – "Blue"1я победа [9,081 баллов]
03.15 – BIGBANG14я победа – "Fantastic Baby"1я победа [9,096 баллов]
03.22 – BIGBANG15я победа – "Fantastic Baby"2я победа [9,204 баллов]
03.29 – SHINee3я победа – "Sherlock•셜록 (Clue + Note)"1я победа [9,081 баллов]

Апрель
04.05 – CNBLUE6я победа – "Hey You"1я победа [8,864 баллов]
04.12 – Busker Busker1я победа – 벚꽃 엔딩 ("Cherry Blossom Ending")1я победа [8,577 баллов]
04.19 – Shinhwa5я победа – "Venus"1я победа [8,810 баллов]
04.26 – Не было шоу <M! Countdown Hello Japan> (SISTAR1я победа – 나혼자 ("Alone"))1я победа [8,182 баллов]

Май
05.03 – 4Minute4я победа – "Volume Up"1я победа [8,105 баллов]
05.10 – Girls' Generation-TTS1я победа – "Twinkle"1я победа [9,355 баллов]
05.17 – Girls' Generation-TTS2я победа – "Twinkle"2я победа [9,357 баллов]
05.24 – Girls' Generation-TTS3я победа – "Twinkle"3я победа [8,831 баллов]
05.31 – Не было шоу (INFINITE4я победа – 추격자 ("The Chaser"))1я победа

Июнь
06.07 – INFINITE5я победа – 추격자 ("The Chaser")2я победа [8,703 баллов]
06.14 – INFINITE6я победа – 추격자 ("The Chaser")3я победа [8,422 баллов]
06.21 – f(x)5я победа – "Electric Shock"1я победа [9,296 баллов]
06.28 – Не было шоу <Mnet 20's Choice Awards> (f(x)6я победа – "Electric Shock")2я победа 

Июль
07.05 – f(x)7я победа – "Electric Shock"3я победа [8,940 баллов]
07.12 – Super Junior10я победа – "Sexy, Free & Single"1я победа [8,837 баллов]
07.19 – Super Junior11я победа – "Sexy, Free & Single"2я победа [8,658 баллов]
07.26 – Super Junior12th – "Sexy, Free & Single"3я победа [8,432 баллов]

Август
08.02 – BEAST6я победа – 아름다운 밤이야 ("Beautiful Night")1я победа [8,696 баллов]
08.09 – BEAST7я победа – 아름다운 밤이야 ("Beautiful Night")2я победа [8,876 баллов]
08.16 – BEAST8я победа – 아름다운 밤이야 ("Beautiful Night")3я победа [8,951 баллов]
08.23 – PSY3я победа – 강남스타일 ("Gangnam Style")1я победа [8,423 баллов]
08.30 – PSY4я победа – 강남스타일 ("Gangnam Style")2я победа [8,561 баллов]

Сентябрь
09.06 – PSY5я победа – 강남스타일 ("Gangnam Style")3я победа [8,637 баллов]
09.13 – KARA8я победа – "Pandora"1я победа [8,515 баллов]
09.20 – FTISLAND7я победа – 좋겠어 ("I Wish")1я победа [7,264 баллов]
09.27 – G-Dragon4я победа – 크레용 ("Crayon")1я победа [8,924 баллов]

Октябрь
10.04 – Не было шоу (G-Dragon5я победа – 크레용 ("Crayon"))2я победа 
10.11 – Не было шоу <M! Countdown Smile Thailand> (G-Dragon6я победа – 크레용 ("Crayon"))3я победа 
10.18 – Ga-In1я победа – 피어나 ("Bloom")1я победа [7,533 баллов]
10.25 – Не было шоу <Style Icon Awards 2012> (K.Will1я победа – 이러지마 제발 ("Please Don't...")1я победа 

Ноябрь
11.01 – K.Will2я победа – 이러지마 제발 ("Please Don't...")2я победа [8,418 баллов]
11.08 – Lee Hi1я победа – "1,2,3,4"1я победа [7,890 баллов]
11.15 – Lee Hi2я победа – "1,2,3,4"2я победа [8,454 баллов]
11.22 – Не было шоу (Lee Hi3я победа – "1,2,3,4")3я победа 
11.29 – Не было шоу (Lee Seung Gi7я победа – 되돌리다 ("Return"))1я победа 

Декабрь
12.06 – Не было шоу (Lee Seung Gi8я победа – 되돌리다 ("Return"))2я победа 
12.13 – Lee Seung Gi9я победа – 되돌리다 ("Return")3я победа [8,593 баллов]
12.20 – Yang Yoseob1я победа – 카페인 ("Caffeine")1я победа [9,267 баллов]
12.27 – Не было шоу (Yang Yoseob2я победа – 카페인 ("Caffeine"))2я победа

2013 

Январь 
01.03 – Yang Yoseob3я победа – 카페인 ("Caffeine")3я победа [9,795 баллов]
01.10 – Girls' Generation10я победа – "I Got a Boy"1я победа [10,000 баллов]
01.17 – Girls' Generation11я победа – "I Got a Boy"2я победа [9,988 баллов]
01.24 – Girls' Generation12th – "I Got a Boy"3я победа [8,367 баллов]
01.31 – Baechigi1я победа – 눈물샤워 ("Shower Of Tears")1я победа [8,326 баллов]

Февраль
02.07 – SISTAR191я победа – 있다 없으니까 ("Gone Not Around Any Longer")1я победа [8,086 баллов]
02.14 – SISTAR192я победа – 있다 없으니까 ("Gone Not Around Any Longer")2я победа [9,642 баллов]
02.21 – SISTAR193я победа – 있다 없으니까 ("Gone Not Around Any Longer")3я победа [9,140 баллов]
02.28 – SHINee4я победа – "Dream Girl"1я победа [9,168 баллов]

Март
03.07 – SHINee5я победа – "Dream Girl"2я победа [9,459 баллов]
03.14 – SHINee6я победа – "Dream Girl"3я победа [8,403 баллов]
03.21 – Lee Hi4я победа – "It's Over"1я победа [8,449 баллов]
03.28 – Davichi3я победа – 둘이서 한잔해 ("Just The Two Of Us")1я победа [7,263 баллов]

Апрель
04.04 – INFINITE7я победа – 남자가 사랑할때 ("Man In Love")1я победа [8,810 баллов]
04.11 – Lee Hi5я победа – "Rose"1я победа [8,802 баллов]
04.18 – PSY6я победа – "Gentleman"1я победа [point hidden]
04.25 – Не было шоу <M! Countdown Nihao-Taiwan> (PSY7я победа – "Gentleman")2я победа [8,356 баллов]

Май
05.02 – PSY8я победа – "Gentleman"3я победа [8,157 баллов]
05.09 – 4Minute5я победа – 이름이 뭐예요? ("What's Your Name?")1я победа [7,923 баллов]
05.16 – 4Minute6я победа – 이름이 뭐예요? ("What's Your Name?")2я победа [8,380 баллов]
05.23 – Shinhwa6я победа – "This Love"1я победа [8,283 баллов]
05.30 – Shinhwa7я победа – "This Love"2я победа [8,642 баллов]

Июнь
06.06 - Не было шоу <Dream Concert 2013> (Shinhwa8я победа – "This Love"3я победа) 
06.13 – Lee Hyori6я победа – "Bad Girls"1я победа [6,751 баллов]
06.20 – SISTAR2я победа – "Give It to Me"1я победа [7,995 баллов]
06.27 – SISTAR3я победа – "Give It to Me"2я победа [8,430 баллов]Июль07.04 – SISTAR4я победа – "Give It to Me"3я победа [8,417 баллов]
07.11 – Dynamic Duo1я победа – "BAAAM"1я победа [7,193 баллов]
07.18 – Не было шоу <Mnet 20's Choice Awards> (2NE110я победа – "Falling in Love")1я победа07.25 – INFINITE8я победа – Destiny1я победа [7,532 баллов]Август08.01 – BEAST9я победа – "Shadow"1я победа [8,373 баллов]
08.08 – f(x)8я победа – 첫 사랑니 ("Rum Pum Pum Pum")1я победа [9,079 баллов]
08.15 – 2NE111я победа – "Do You Love Me"1я победа [8,017 баллов]
08.22 – EXO1я победа – 으르렁 ("Growl")1я победа [8,154 баллов] 
08.29 – Не было шоу <M! Countdown What's Up LA> (EXO2я победа – 으르렁 ("Growl"))2я победаСентябрь09.05 – EXO3я победа – 으르렁 ("Growl")3я победа [6,817 баллов]
09.12 – G-Dragon7я победа – "Black"1я победа [6,604 баллов]
09.19 – Не было шоу <Incheon Korean Music Wave 2013> (G-Dragon8я победа – "Black")2я победа09.26 – G-Dragon9я победа – 삐딱하게 ("Crooked")1я победа [7,369 баллов]Октябрь10.03 – Busker Busker2я победа – 처음엔 사랑이란게 ("Love, at first")1я победа [9,419 баллов]
10.10 – Busker Busker3я победа – 처음엔 사랑이란게 ("Love, at first")2я победа [9,415 баллов]
10.17 – IU2я победа – 분홍신 ("The Red Shoes")1я победа [9,052 баллов]
10.24 - Не было шоу <Style Icon Awards 2013> (IU3я победа – 분홍신 ("The Red Shoes"))2я победа10.31 - SHINee 7я победа – "Everybody" 1я победа [6,914 баллов]Ноябрь11.07 - Trouble Maker4я победа - 내일은 없어 ("Now")1я победа [7,783 баллов]
11.14 - Trouble Maker5я победа - 내일은 없어 ("Now")2я победа [8,001 баллов]
11.21 - Не было шоу  (miss A5я победа – "Hush")1я победа11.28 - Не было шоу <Повтор 2013 Mnet Asian Music Awards> (2NE112я победа - "Missing You")1я победа' Похожие программы 
 SBS Inkigayo KBS Music Bank MBC Show! Music Core Arirang TV Pops in Seoul Arirang TV Simply K-Pop JTBC Music On Top MBC Music Show Champion''

Примечания

Ссылки 
 M! Countdown - Official Website 
 M! Countdown - Official Website 

Телепередачи Республики Корея
Программы телеканала Mnet